Geldria (niderl. Gelderland) – największa prowincja Holandii
zob. Gelderlander – rasa konia